Marco Oneto (3. lipnja 1982.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Čileanski rukometaši